Landkreis Forchheim (in Beieren)
 Forchheim (Beieren)
 Forchheim (Baden-Württemberg)